ODP ou ÖDP peut signifier :
 Observatoire de la décision publique, une association ;
 Ocean Drilling Program, un programme scientifique international d'exploration et d'étude des fonds sous-marins ;
 Ökologisch-Demokratische Partei, en français parti écologiste-démocrate, un parti politique allemand ;
 Open Directory Project, un répertoire de sites web plus souvent appelé Dmoz du nom du site, dmoz.org ;
 Open document presentation, le format de fichier de présentation des suites bureautiques LibreOffice et Apache OpenOffice ;
 Option Découverte Professionnelle, une option proposée au collège afin de découvrir le monde du travail ;
 Orderly Departure Program, un programme des Nations unies qui a permis l'immigration de réfugiés vietnamiens aux États-Unis entre 1979 et 1994 ;
 Oscillation décennale du Pacifique, une variation de la température de surface de la mer dans le Pacifique ;
 Özgürlük ve Dayanışma Partisi, en français parti de la liberté et de la solidarité, un parti politique turc ;
 Œuvre des Pupilles (de son nom complet Œuvre des Pupilles Orphelins de Fonds d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de France), une structure caritative en faveur des orphelins et familles des sapeurs-pompiers de France ;
 le festival ODP est un  festival annuel de musique à Talence (en faveur des orphelins des sapeurs-pompiers de France et de l'Œuvre des pupilles) ;
 Ozone Depletion Potential (potentiel de déplétion ozonique), une échelle de dangerosité des gaz vis-à-vis de la couche d'ozone.